La División de Honor 2007 è stata la 22ª edizione assoluta della División de Honor e la 11ª disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura.

Torneo Apertura 
Il torneo Apertura 2007 si è svolto tra il 23 marzo e il 2 agosto 2007. A vincere il torneo è stato il Pinocho.

Torneo Clausura 
Il torneo Clausura 2007 si è svolto tra il 3 agosto e il 9 dicembre 2007. A vincere il torneo è stato nuovamente il Pinocho.

Collegamenti esterni

2007
Calcio a 5 nel 2007